

События 
 Битва за Алалию: конец греко-фокейской гегемонии в западном Средиземноморье
 Кир завоёвывает Вавилон.
 Начало наступления персов и мидян вниз по долине реки Диялы. Сражение под Описом. Персы без боя миновали Мидийскую стену Навуходоносора и заняли Сиппар. 29 октября — Ворота Вавилона открыты без боя. Военачальник Гобрий вступает в Вавилон. Штурм цитадели. Валтасар убит, Набонид отправлен в ссылку в Карманию. Кир — «царь Вавилона, царь стран». Персам подчинилась Сирия. Царём Вавилона провозглашён Камбис.

Китай 
 3-й год по эре правления луского князя Чжао-гуна.
 В 1 луне, в день дин-вэй умер тэнский князь Юань (Чэн-гун). Летом луский посол Шу-гун прибыл в Тэн, и в 5 луне Чэн-гуна похоронили.
 Янь Ин из Ци послан в Цзинь, сообщив, что можно прислать новую невесту из Ци. Он в беседе с сановником Шу-сяном предрёк, что власть в Ци перейдёт к роду Тянь. Шу-сян пожаловался на падение власти гуна и усиление шести сановников.
 Летом чжэнский гун отправился в Цзинь на аудиенцию. Зимой он вместе с Цзы Чанем поехал и в Чу к вану.
 Осенью князь Малого Чжу прибыл на аудиенцию в Лу. В 8 луне в Лу принесли жертву для испрошения дождя, зимой в Лу отмечен сильный град.
 яньский Хуэй-гун решил прогнать высших сановников и поставить родных своей фаворитки Сун (своих фаворитов). Но сановники убили фаворитку Сун, и гун в испуге зимой бежал в Ци (в «Цзо чжуань» намерения поставить фаворитов приписаны яньскому Цзянь-гуну).

См. также

Примечания